La route départementale 156, ou RD 156, est située :
 dans le département du Finistère, elle relie Quimper à Tréguennec
 dans le département des Yvelines, elle relie La Queue-les-Yvelines à Galluis

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes du Finistère
 Routes des Yvelines

156